Kućice est un toponyme qui peut désigner :
Kućice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Hadžići, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kućice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.